СП-19:
 СП-19 (понтонный парк) — специальный понтонный парк, стоявший на вооружении инженерных войск Красной Армии в период Великой Отечественной войны.
 Северный полюс-19 (СП-19) — советская научно-исследовательская дрейфующая станция, открытая в 1969 году.

См. также 
 СП
 SP